Jméno Fortuna má více významů:
 Fortuna – římská bohyně náhody a osudu, personifikace štěstí
 Fortuna (kryptografie) – kryptografický program, generátor pseudonáhodných čísel
 Fortuna (nakladatelství)
 Fortuna (planetka)
 Fortuna (sázková kancelář)
 fortuna (stroj) – vysokoobrátková ruční bruska nebo frézka s pneumatickým (nebo elektrickým) pohonem,

ve spojeních
 O Fortuna – latinská báseň

příjmení osob a fiktivních osob
 Bib Fortuna – postava ze Star Wars
 Wojciech Fortuna (* 1952) – polský skokan na lyžích, olympijský vítěz ze Sappora

Odvozené jméno 
 Fortunát – mužské křestní jméno ()
 Seznam článků (biografií) začínajících na „Fortunát“